Oyo (stad); een stad in Nigeria.
 Oyo (staat); een staat van Nigeria.
 Oyo (dialect); een dialect van het Yoruba.
 Oyo (rijk); een historisch rijk in Nigeria en Benin.
 Oyo (Cuvette); een district in de regio Cuvette van Congo-Brazzaville.
 Oyo (e-reader); een e-reader ontwikkeld door vier grote Europese boekhandels ketens